Il singolare del torneo di tennis Las Vegas Tennis Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cecil Mamiit che ha battuto in finale Maurice Ruah 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Álex Calatrava (primo turno)
 Bernd Karbacher (primo turno)
 Tomáš Zíb (primo turno)
 Jan Frode Andersen (secondo turno)

 David Nainkin (primo turno)
 Marcos Ondruska (primo turno)
 Alejandro Hernández (quarti di finale)
 Paul Goldstein (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Las Vegas Tennis Open 1998